Un scaner este un aparat de analiză detaliată pe anumite domenii:
Scaner - diverse aparate de digitalizat imagini reale (analogice), pentru obținerea unei imagini digitale în 2D
Scaner (medicină) - diverse aparate de investigații cu ultrasunete sau raze Röntgen, sau și de analize biochimice de ADN
Scaner (radiotehnică) - diverse sisteme de recepție radio care cercetează prin baleiaj o întreagă gamă (un spectru) de frecvențe radio